

Enologia 

 Barolo – vino rosso
 Barolo chinato
 Barolo riserva

Geografia 
 Barolo – comune italiano della provincia di Cuneo

Persone 
 Elena Barolo – showgirl, blogger e attrice italiana
 Giulia di Barolo – filantropa e marchesa francese naturalizzata italiana
 Tancredi Falletti di Barolo – nobile italiano, marchese di Barolo

Altro 
 Palazzo Barolo – dimora patrizia di Torino
 6590 Barolo – asteroide della fascia principale